Кабалеро (, по-точно произношение кабайеро – буквално конник, рицар), в Испания от 10-и до 17 век това е дворянска титла на богат човек на военна служба в кавалерията. Обикновено се ползва с ред привилегии, присъщи на болярството, на аристокрацията.

След този период кабалеро се използва най-вече като обръщение в испанско говорещите страни към мъж в уважителна форма. В българския език е влязла и думата кавалер (от същия произход), която има значението на джентълмен.

Терминът може да бъде използван и като синоним на каубой.

Кабалеро също така е и популярно фамилно име.

Титли